Иван Габровски може да се отнася за:

 Иван Николов Габровски - български опълченец
 Иван Пенчев Габровски (Попето) - български опълченец